Pavón ist der Familienname folgender Personen:

 Blanca Estela Pavón (1926–1949), mexikanische Schauspielerin 
 Carlos Pavón (* 1973), honduranischer Fußballspieler
 Cristian Pavón (* 1996), argentinischer Fußballspieler
 Edwin Pavón (* 1963), honduranischer Fußballtrainer
 Francisco Pavón (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Francisco Antonio Pavón (* 1977), honduranischer Fußballspieler
 Francisco García Pavón (1919–1989), spanischer Schriftsteller
 Germán Trajano Pavón Puente (* 1936), ecuadorianischer Priester und Bischof von Ambato
 Ignacio Pavon (1941–2012), spanisch-französischer Fußballspieler
 José Antonio Pavón y Jiménez (1754–1844), spanischer Botaniker
 Luis Pavón (1930–2013), kubanischer Politiker, Journalist und Schriftsteller
 Pastora María Pavón Cruz, (1890–1969), bekannt als La Niña de los Peines, spanische Flamencosängerin
 Tomás Pavón (1893–1952), spanischer Flamencosänger

Pavón bezeichnet folgende Orte:

 Pavón (Santa Fe), Ort in der argentinischen Provinz Santa Fe
 Pavón Arriba, Ort in der argentinischen Provinz Santa Fe
 Pavón (General Lavalle), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires, Partido Lavalle
 Pavón (Exaltación de la Cruz), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires, Partido Exaltación de la Cruz
 Pavon, piemontesischer Name der Gemeinde Pavone Canavese in der Provinz Turin, Italien